Benedetto Ghislandi – giurista italiano
Domenico Ghislandi – pittore italiano
Giuseppe Ghislandi, meglio conosciuto come Fra Galgario – pittore italiano, figlio di Domenico
Guglielmo Ghislandi – politico italiano
Pietro Ghislandi – attore italiano